Paderne ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Paderne (Albufeira)
 Paderne (Melgaço)

in Spanien:
 Paderne (A Coruña) (Municipio)
 Paderne de Alhariz (Municipio)

siehe auch Paderno